Termin -{Poliaminska oksidaza (nespecifična)}- ima više značenja.

 Amin oksidaza (sadrži flavin), enzim
 N1-acetilpoliamin oksidaza, enzim